Spring Bank  steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spring Bank (Arkansas) im Miller County (nicht mehr existent)
 Spring Bank (North Carolina) im Wayne County
 Spring Bank (Pennsylvania) im Centre County
 Spring Bank (Virginia) im Fairfax County
 Spring Bank Park im Monroe County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Spring Bank (Frederick, Maryland), NRHP-ID 84001772
 Spring Bank (Lunenburg Courthouse, Virginia), NRHP-ID 07000825
Siehe auch:
 Zisterzienserabtei Spring Bank